Hlavinka může být:

 hlavinka (rod) (Traunsteinera) – rod orchidejí
 hlavinka horská – pozemní, hlíznatá orchidej, jediný druh rodu hlavinka v Evropě

příjmení
 František Hlavinka (1921–19??) – český a československý politik
 Vincenc Hlavinka (1862–1934) – český inženýr, odborník v oboru vodárenství, meliorací, kanalizací a čištění odpadních vod
 Alois Hlavinka (1852–1931) –  moravský kněz, středoškolský profesor, básník a filolog